OBK steht für:
 Oberbergischer Kreis
 OBK (Musikgruppe), Elektropop-Gruppe aus Barcelona
 Oberste Bauleitung der Kraftfahrbahnen
 Orchester Bürger Kreitmeier, Pop- und Rock-Duo aus München
 Oschtblock Kuabuaba, Hip-Hop-Band aus Graubünden
 Online-Bibelkommentar, Projekt der Deutschen Bibelgesellschaft
 Northbrook (Plaza Heliport; IATA-Code), Northbrook (Illinois), Illinois

obk steht für:
 Südliches Bontok (ISO-639-3-Code), Varietät der Sprachgruppe Bontok (Sprache) der Bontok, einer ethnischen Gruppe der Igorot in der Mountain Province von Luzon, Philippinen

Abkürzung